È stata la prima edizione del torneo.

In finale Roman Jebavý e Andrés Molteni hanno sconfitto Máximo González e Horacio Zeballos con il punteggio di 6-4, 7-64.

Teste di serie 

  Máximo González /  Horacio Zeballos (finale)
  Marcelo Demoliner /  Frederik Nielsen (primo turno)

 Roman Jebavý /  Andrés Molteni (campioni)
 Marcelo Arévalo /  James Cerretani (primo turno)

Wildcard 

  Facundo Argüello /  Pedro Cachín (quarti di finale)

 Facundo Bagnis /  Guillermo Durán (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cordoba Open 2019